Jméno a příjmení Jaroslav Anděl nosí více osob:

 Jaroslav Anděl (právník) (1905–2005) – právník, od roku 1968 v Solothurnu
 Jaroslav Anděl (fotograf) (* 1949) – fotograf, historik umění a kurátor DOX